signifie « œil de chat » (ou « yeux de chat » pour le pluriel ) en anglais. Cela peut désigner :

Films et manga 
 , manga de Tsukasa Hōjō, l'histoire de trois sœurs voleuses, adapté plusieurs fois :
 Signé , anime japonais (1983).
 , téléfilm japonais (1988).
 , film japonais (1997).
 , film d'horreur de 1985 sur un scénario de Stephen King.

Musique 
 , chanson d'Anri de 1983, thème de l'anime , reprise pour le film  sous le titre  2000.
 , reprise de la chanson de Anri par le groupe MAX, sortie en  en 2010.

Chanteurs et groupes de musique 
 , groupe féminin inspiré de la série Signé  (anime), qui reprend la chanson du générique et le sort en  en 2012.
 , un musicien et chanteur de Fribourg (Suisse)
 , un duo féminin de J-pop des .
  est un groupe de musique alternatif composé du chanteur anglais Faris Badwan (chanteur de ) et de la soprano canadienne Rachel Zeffira.

Littérature
 Œil-de-chat (), un roman de Margaret Atwood (1988).

Divers 
 Œil-de-chat, un minéral d'une variété de chrysobéryl « œil-de-chat » (cymophane).
 Œil-de-chat, un dispositif rétroréfléchissant présent sur la totalité des routes au Royaume-Uni.
 Œil de chat, un type de piercing. 
  (Nébuleuse de l'Œil de Chat), une nébuleuse planétaire.

  (ou ), bille « œil de chat », un certain type de bille utilisée dans le jeu de bille, bille assez transparente dont le centre est très coloré et qui suggère la pupille d'un œil de chat. 
  est le surnom de l'aviateur John Cunningham

« Yeux de chat » 
 L'expression avoir des yeux de chat indique qu'on est capable de voir dans la pénombre (voir nyctalopie). Exemple de héros nyctalope : Bob Morane de Henri Vernes.
 Le syndrome des yeux de chat est une maladie rare.

Beauté 
Le terme « œil-de-chat » est également utilisé dans l'univers de la beauté pour désigner un certain type de maquillage des yeux réalisé à l'aide d'un ligneur.